Le prieuré Saint-Robert, est un ancien prieuré situé à Viriville, dans le département de l'Isère. Il est labellisé Patrimoine en Isère.

Description architecturale

Historique

Période contemporaine

Voir aussi

Articles connexes 
 Patrimoine en Isère

Notes et références 

Prieuré en Isère
Patrimoine en Isère